Il singolare femminile  del torneo di tennis Zagreb Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nathalie Piquion che ha battuto in finale Doroteja Erić 6–3, 3–6, 6–1.

Teste di serie

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)
  Julija Bejhel'zymer (semifinali)
  Lenka Juríková (secondo turno)

 Elica Kostova (quarti di finale)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Estrella Cabeza Candela (primo turno)
 Nathalie Piquion (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Zagreb Open 2011